Por Montclair pode estar à procura de:

Montclair (Califórnia) 
Montclair (Indiana) 
Montclair (Nova Jérsei) 
Montclair (Virgínia) 

Desambiguação